Miejsca:
 Pará – stan w Brazylii
 Pará de Minas – miasto w Brazylii, w stanie Minas Gerais
Technika:
 „Pará” – brazylijski monitor z II połowy XIX wieku
 „Pará” – brazylijski niszczyciel z początku XX wieku i okresu I wojny światowej
 Monitory typu Pará – typ brazylijskich monitorów z II połowy XIX wieku
 Niszczyciele typu Pará – typ brazylijskich niszczycieli z początku XX wieku i I wojny światowej
Zobacz też:
 Rio Pará – rzeka w Brazylii

Stany w Brazylii